Königsegg (plaats), een dorp in Guggenhausen, Baden-Württemberg
Burg Königsegg, burcht in de gelijknamige plaats
Königseggwald, een dorp in de buurt
Königsegg-Aulendorf, een adellijke tak
Königsegg-Rothenfels, een adellijke tak
Koenigsegg, een Zweeds automerk

personen
Maximiliaan Frederik van Königsegg-Rothenfels, bisschop
Christian von Koenigsegg, Zweeds autobouwer
 Jozef van Königsegg, Oostenrijks diplomaat en militair